Dit is de wereldranglijst voor mannen van september 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 september 2014.

Mannen 09